Biama steht für:

 Biama (Sierra Leone), einen Ort in Sierra Leone
 William Biama (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 Biama (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung